Иверсен:
 Иверсен, Бьярне (1912—1999) — норвежский лыжник, серебряный призёр Олимпийских игр 1936.
 Иверсен, Дерек (род. 1971) — американский сценарист.
 Иверсен, Владимир Эдуардович (1845—1900) — русский натуралист-популяризатор.
 Иверсен, Одд (1945—2014) — норвежский футболист.
 Иверсен, Оле (1884—1953) — норвежский гимнаст, серебряный призёр Олимпийских игр 1908.
 Иверсен, Расмус Бириэль (род. 1997) — датский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Иверсен, Рикке (род. 1998) — норвежская кёрлингистка на колясках, серебряная призёрка Паралимпиады 2018, чемпионка мира 2017.
 Иверсен, Стеффен (род. 1976) — норвежский футболист.
 Иверсен, Тронд (род. 1976) — норвежский лыжник.
 Иверсен, Феликс (1887—1973) — финский общественный деятель.
 Иверсен, Эгиль — норвежский ориентировщик, призёр чемпионата мира.
 Иверсен, Эмиль (род. 1991) — норвежский лыжник, чемпион мира.
 Иверсен, Юлиус Готлиб (1823—1900) — исследователь русских медалей.